Es gibt folgende Majakowski-Theater:
Majakowski-Theater (Duschanbe), Tadschikistan
Majakowski-Theater (Moskau)